Crainquebille peut être :

 Crainquebille, une nouvelle d’Anatole France (1901),
 Crainquebille, un film réalisé par Jacques Feyder (1922),
 Crainquebille, un film réalisé par Jacques de Baroncelli (1933),
 Crainquebille, un film réalisé par Ralph Habib (1954).